Kälasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Kälasjön (Bodsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (76,3 ha)
Kälasjön (Fors socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun,  (38,5 ha)
Kälasjön (Hallens socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (87,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn